Каскабел има више значења:

 Каскабел (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каскабел, Касбел (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Каскабел (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику